Brassac est un nom propre qui peut faire référence à :

Toponyme 

 Brassac (Ariège), commune française du département de l'Ariège, en région Occitanie ;
 Brassac (Tarn), commune française du département du Tarn, en région Occitanie ;
 Brassac (Tarn-et-Garonne), commune française du département de Tarn-et-Garonne, en région Occitanie ;
 Brassac-les-Mines, commune française du département du Puy-de-Dôme, en région Auvergne-Rhône-Alpes ;
 Grand-Brassac, commune française du département de la Dordogne, en région Nouvelle-Aquitaine.

Patronyme 

 Philippe Brassac (né en 1959), banquier français.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France